Can Trias (Barcelona), casa al districte de Gràcia (Barcelona) 
 Can Trias (les Franqueses del Vallès), conjunt d'edificis d'estructura complexa al municipi de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 
 Can Trias (Olot), edifici a Olot (la Garrotxa) 
 Can Tries (Sant Andreu de Llavaneres), masia de Sant Andreu de Llavaneres (el Maresme)
 Can Trias (Sant Julià de Ramis), masia al municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès) 
 Can Tries (Santa Eulàlia de Ronçana), masia al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (el Vallès Occidental)
 Can Tries (barri de Viladecavalls), barri al municipi de Viladecavalls (el Vallès Occidental)
 Can Tries (mas de Viladecavalls), masia al municipi de Viladecavalls (el Vallès Occidental)
 Can Tries (Vilobí d'Onyar), conjunt d'edificis al municipi de Vilobí d'Onyar (la Selva)
 Estació de Can Tries - Gornal, estació del Metro de Barcelona